Veel drukte om niets, een toneelstuk van William Shakespeare
 Films gebaseerd op dit toneelstuk, waaronder:
 Much Ado About Nothing (1967), een televisiefilm van Alan Cooke met Robert Stephens en Maggie Smith
 Much Ado About Nothing (1973), een televisiefilm van Nick Havinga met Sam Waterston en Kathleen Widows
 Much Ado About Nothing (1984), een televisiefilm van Stuart Burge met Cherie Lunghi en Robert Lindsay
 Much Ado About Nothing (1993) van Kenneth Branagh met Kenneth Branagh en Emma Thompson
 Much Ado About Nothing (2012), geregisseerd door Joss Whedon met Amy Acker en Alexis Denisof